Lavon – comunità in Galilea, Israele
Lavon – sobborgo di Dallas, Texas
Lavon – lago in Texas
Pinhas Lavon (1904-1976) – politico israeliano